Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (Burgsteinfurt, 3 de octubre de 1831-Rotenburg, 17 de enero de 1890) fue un príncipe alemán miembro de la Casa de Hesse de la rama de Philippsthal-Barchfeld y Konteradmiral (contraalmirante) de la Marina prusiana y de la Marina Imperial alemana.

Nació en Burgsteinfurt, siendo el cuarto hijo varón del landgrave Carlos de Hesse-Philippsthal-Barchfeld y de su segunda esposa, Sofía, hija del príncipe Luis Guillermo Galderico Ernesto de Bentheim y Steinfurt.

Biografía 
Después de servir como cadete y vigía en la Marina Real danesa y en la Marina Real británica, Guillermo se unió a la Marina prusiana el 29 de enero de 1854 como Teniente 1.ª Clase (teniente capitán). En el verano de 1854 sirvió como oficial comandante de la corbeta . El 15 de octubre de 1854 fue ascendido al rango de Korvettenkapitän (capitán de corbeta). A finales de 1855, sirvió como director de la 2.ª división del Almirantazgo.

Al mismo tiempo tomó el mando de la corbeta , un puesto que mantuvo hasta 1856. En este navío participó en una expedición bajo el mando del almirante príncipe Adalberto a África. Durante el viaje, Guillermo entró en conflicto con el almirante debido a sus acciones punitivas contra los rifeños. Adalberto liberó a Guillermo del servicio activo durante un mes hasta la batalla de las Tres Forcas el 7 de agosto de 1856. Después de volver a casa, Guillermo fue liberado del servicio activo de noviembre de 1856 hasta abril de 1859. Durante este tiempo, fue ascendido al rango de Kapitän zur See (capitán del mar) el 24 de octubre de 1857.

Después de su retorno al servicio activo, Guillermo tomó el mando de la fragata  de mayo a septiembre de 1859. En abril de 1860, pidió ser liberado del servicio activo, y el 22 de marzo de 1865 fue elegido Konteradmiral (contraalmirante).

Durante la guerra franco-prusiana, Guillermo estuvo bajo el servicio del gobernador general de las tierras costeras alemanas (Generalgouverneur der deutschen Küstenlande) y del general de infantería Eduard Vogel von Falckenstein. Él lo envió al barco de vapor blindado St. George en negociaciones con el comandante de las Fuerzas Armadas francesas, el vicealmirante Martín Fourichon, para decirle que el bombardeo de la costa alemana podía llevar a represalias en la Francia ocupada. Debido al curso de la guerra, el bloqueo francés en el Mar del Norte fue cancelado después de un breve periodo.

El 30 de mayo de 1872, Guillermo fue elegido Konteradmiral à la suite de la Marina Imperial. Murió en Rotenburg an der Fulda a la edad de 58 años.

Matrimonios y descendencia 
En Kassel el 27 de diciembre de 1857, Guillermo contrajo matrimonio por primera vez con la princesa María de Hanau y Hořowitz (22 de agosto de 1839-26 de marzo de 1917), hija del elector Federico Guillermo de Hesse-Kassel; no obstante, el gran duque de Hesse-Darmstadt consideró el matrimonio de Guillermo como morganático y rehusó reconocer a los hijos de la pareja como príncipes hesianos legítimos. Tuvieron cinco hijos:
 Federico Guillermo (Offenbach am Main, 2 de noviembre de 1858-Schloss Wilhelmshöhe, 1 de abril de 1902), desposó el 17 de diciembre de 1890 a Anne Hollingsworth-Price; sin descendencia.
 Carlos Guillermo (Fulda, 18 de mayo de 1861-Niendorf, 18 de octubre de 1938), desposó el 16 de abril de 1891 a Anne Elise Strehlow; sin descendencia.
 Sofía Augusta Isabel (Kassel, 8 de junio de 1864-Ahrweiler, 4 de marzo de 1919), desposó el 11 de octubre de 1886 al conde Fernando de Ysenburg-Büdingen en Philippseich.
 Alicia (Langenselbold, 7 de octubre de 1867-ibidem, 23 de noviembre de 1868).
 Carolina Luisa (Langenselbold, 12 de diciembre de 1868-Wiesbaden, 21 de noviembre de 1959), desposó el 2 de noviembre de 1889 al príncipe Rodolfo de Lippe-Biesterfeld.

Guillermo y María se divorciaron el 18 de marzo de 1872, ella perdió el derecho a usar el título de princesa de Hesse. Cuatro años más tarde, el 28 de julio de 1876, ella y sus hijos supervivientes fueron estilados príncipes y princesas de Ardeck.

En Burgsteinfurt el 16 de agosto de 1873, Guillermo contrajo matrimonio por segunda vez con la princesa Juliana de Bentheim y Steinfurt (Burgsteinfurt, 5 de enero de 1842-ib., 29 de abril de 1878), su sobrina (hija de su hermanastra mayor que él, Berta). Tuvieron cuatro hijos:
 Berta Luisa Otilia Augusta Adelaida María (Burgsteinfurt, 25 de octubre de 1874-Detmold, 19 de febrero de 1919), desposó el 16 de agosto de 1901 al príncipe Leopoldo IV de Lippe.
 Clodoveo Alexis Ernesto (Burgsteinfurt, 30 de julio de 1876-Bad Hersfeld, 17 de noviembre de 1954), más tarde (1905) landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld y jefe de toda la rama de Hesse-Philippsthal (desde 1925).
 Eduardo Ernesto Alexis Hermann Felipe (Burgsteinfurt, 21 de abril de 1878-ib., 5 de enero de 1879).
 Julián Carlos Jorge Guillermo (Burgsteinfurt, 21 de abril de 1878-ib., 1 de septiembre de 1878), gemelo de Eduardo.

En Burgsteinfurt el 23 de agosto de 1879, Guillermo contrajo matrimonio por tercera vez con la princesa Adelaida de Bentheim y Steinfurt (Burgsteinfurt, 17 de mayo de 1840-Bingen, 31 de enero de 1880), hermana mayor de su segunda mujer. La unión, que duró cinco meses, no tuvo hijos.

En el castillo de Louisenlund el 6 de diciembre de 1884, Guillermo contrajo matrimonio por cuarta vez con la princesa Augusta de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Kiel, 27 de febrero de 1844-Rotenburg, 16 de septiembre de 1932), una hija del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y sobrina del rey Cristián IX de Dinamarca. Tuvieron un hijo:
 Cristián Luis Federico Adolfo Alexis Guillermo Fernando (Castillo de Louisenlund, 16 de junio de 1889-Ginebra, 19 de octubre de 1971).

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Referencias 

Casa de Hesse
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Nobles de Alemania del siglo XIX
Oficiales à la suite del Ejército de Prusia
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada